Jason Carter (acteur), Brits acteur
 Jason Carter (politicus), Amerikaans jurist en politicus